UMW ist die Abkürzung von:
 University of Mary Washington, eine öffentliche Universität in Fredericksburg, im US-Bundesstaat Virginia
 University-Mount Wellington, ein neuseeländischer Fußballverein
 United Mine Workers, eine 1890 gegründete US-amerikanische Gewerkschaft für Minenarbeiter
 Union Mertert-Wasserbillig, ein luxemburgischer Fußballverein

UMW